Le royaume d'Ilythiir est un pays imaginaire dans le décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons.

Survol 

Tout premier royaume elfique de Féérune, Ilythiir était la patrie des elfes noirs. Vénérant le dieu maléfique Ghaunadaur, ils usèrent de sa magie corrompue pour tenter de détruire les autres civilisations elfiques, notamment le puissant royaume des elfes dorés d'Aryvandaar.

Les manigances des elfes noirs sont une des causes des Guerres de la Couronne, dont le quatrième grand conflit précipita leur chute et leur transformation en drows.

Voir aussi 
 Chronologie des Royaumes oubliés : La Première Floraison
 Guerres de la Couronne

Sources 
 Grand History of the Realms de Brian R. James
 Lost Empires of Faerûn de Richard Baker, Ed Bonny et Travis Stout
 Cormanthyr, Empire of the Elves de

Royaumes disparus des Royaumes oubliés